Айнсилем, () («Весна мира») — муниципалитет на юго-востоке острова Гозо, Мальта. Включает в себя также остров Комино. Население муниципалитета — 2570 человек (соответствует переписи 2005 года).

Название происходит от водного источника, вокруг которого ориентировочно в 1700 годах были построены общественные бани. Дословное значение топонима — «мирный источник». Достопримечательностями являются Залив Мгарр и рыбацкая деревня. Также интересна туристам старая францисканская церковь святого Антония

Интересные места 
 Залив Мгарр
 Форт Чембрей
 Lourdes Chapel and Lourdes Home
 Святилище Нашей Госпожи Лорето
 Пьяцца тад-Дехра
 Церковь святого Антония
 Гарлезская башня
 Башня Мгарр икс-Сини
 Базилика  Та’Пину
 Комино

Основные дороги города Айнсилем 

 Pjazza Indipendenza (Площадь независимости)
 Pjazza Loreto (Площадь Лорето)
 Triq Borġ Għarib (Дорога Триг Борг)
 Triq il-Fawwara
 Triq il-Ġnien (Садовая улица)
 Triq il-Ħamri
 Triq il-Qala (Улица Кала)
 Triq in-Nadur (Улица Надур)
 Triq ix-Xatt (Прибрежная улица)
 Triq iż-Żewwieqa
 Triq l-Imġarr (Дорога Мгарр)
 Triq Sant' Antnin (Дорога Святого Антония)

Примечания

Внешние ссылки 
 Official website
 Radju Lauretana

Города Мальты
Гоцо